Ndogo peut désigner :
 les Ndogo, un peuple du Soudan du Sud
 le ndogo, une langue adamawa-oubanguienne